Jean Brunet peut désigner :

 Jean Brunet (XVIIIe siècle), dominicain français ;
 Jean Brunet (1823-1894), poète provençal ;
 Jean Brunet (1849-1917), peintre.